Аэродро́м У́тти ()— военный аэродром, авиабаза ВВС Финляндии в Утти, Коувола, Финляндия. Расположен между станциями Коувола и Кайпиайнен, немного восточнее форта Утти. Здесь базируется вертолётный батальон Егерского полка «Утти»

Название аэродрома стало широко известно в России после выхода фильма "Особенности национальной охоты", режиссер А. Рогожкин. Один из главных героев фильма, молодой финский писатель Райво (актер В. Хаапасало) по сюжету проходил срочную службу в роте охраны аэродрома Утти

См. также 
 Егерский полк Утти / Уттиский полк егерей

Примечания

Ссылки 
 История аэродрома
 Аэродром на Викимапии
 AIP Finland — Utti Airport
 

Аэропорты Финляндии
Здания и сооружения Коуволы
Военно-воздушные силы Финляндии
Военные аэродромы Финляндии